Toponyme de Normandie signifiant « domaine de Þórfreðr », nom de personne norrois, notamment porté par :

 Touffreville, commune française de l'Eure
 Touffréville commune française du département du Calvados.

Voir aussi 
Touffreville-la-Cable, commune française de la Seine-Maritime
Touffreville-la-Corbeline, commune française de la Seine-Maritime
Touffreville-sur-Eu, commune française de la Seine-Maritime

Homonymie de toponyme